Tochigi pode significar:

 Tochigi – província do Japão.
 Tochigi – cidade japonesa na província com o mesmo nome.

Desambiguação